T-34 – radziecki czołg z okresu II wojny światowej
 T34 Calliope – amerykańska wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa na podwoziu czołgu M4 Sherman
 Beechcraft T-34 Mentor – samolot amerykański
 T 34 (1943) – torpedowiec niemiecki typu 1939
 T34 Heavy Tank – amerykański czołg ciężki
 T-34 (film) – rosyjski film wojenny z 2019 roku 
 bomba T wz.34